Het seizoen 1979/80 van de Nederlandse Eredivisie voetbal was het 24ste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald.
Ajax werd voor het tweede seizoen op rij landskampioen. AZ '67 was runner-up, met een overigens iets beter doelsaldo dan Ajax (+41 versus +36). Haarlem en Vitesse degradeerden.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Topscorers

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 1979/80